Sein und Haben (Être et avoir)

 Être et avoir (deutsch: Sein und Haben) ist ein Werk von Gabriel Marcel und bezeichnet abstrakt den in existentieller und anthropologischer Analyse sich darstellende Unterschied zwischen dem Modus des Habens als Quelle der Entfremdung vom Sein des Menschen.
 Ist der entsprechende Titel eines Filmes: Sein und Haben.

Siehe auch:
 Haben oder Sein, ein Werk von Erich Fromm